

Geografia

Abberton (Essex)
Abberton (Worcestershire)